O Convento lucense (em Latim: Conventus Lucensis), foi uma entidade administrativa romana da Gallaecia no Noroeste peninsular. O seu nome deriva do nome da sua capital, Lucus Augusti (atual Lugo), a cidade mais importante do convento e que regia administrativamente todo o território. Tinha como extremos o curso dos rios Verdugo e Sil que marcavam a raia com o Convento bracarense, a leste a linha de fronteira com o Convento Asturicense ia da serra dos Ancares até a foz do rio Navia.
Sabemos pela obra de Plínio, o Velho que o convento lucense tinha um total de 166 000 pessoas livres

Notas

Ver também 
 Convento bracarense
 Convento asturicense
 Galécia

Bibliografía
 KOCH, J.T. Celtic culture: a historical encyclopedia. 2006.
 CHADWICK, H. Priscillian of Avila: the occult and the charismatic in the early church. 1976.
Galécia